Мели́нда Пейдж Хэ́милтон (, род. ) — американская актриса. Хэмилтон появилась в нескольких десятках телевизионных шоу и фильмов на протяжении своей карьеры. Она известна по своим ролям сестры Мэри Бернард во втором сезоне сериала «Отчаянные домохозяйки» (2005—2006), Малинды в сериале «Большая любовь» (2009—2010) и Анны Дрейпер в сериале «Безумцы» (2008—2010).

В 2013—2014 годах Хэмилтон снималась в сериале «Коварные горничные», а ранее она была гостем в таких сериалах как «Закон и порядок», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Части тела», «Детектив Раш», «Говорящая с призраками», «Мыслить как преступник», «Ищейка», «Менталист», «Касл», «Частная практика», «Кости», «Анатомия страсти», «Американская семейка», «Настоящая кровь» и многих других. На большом экране она появилась в фильмах «Земля Обетованная» (2004), «Спящие собаки могут врать» (2006), «Корпоративные делишки» (2008) и «Боже, благослови Америку» (2011).

Фильмография 

 Закон и порядок (1 эпизод, 1997)
 Звёздный путь: Энтерпрайз (1 эпизод, 2003)
 Чудеса (1 эпизод, 2003)
 C.S.I.: Место преступления Майами (1 эпизод, 2004)
 Земля обетованная (2004)
 Любовь вдовца (1 эпизод, 2004)
 Медицинское расследование (1 эпизод, 2004)
 4исла (1 эпизод, 2005)
 Части тела (1 эпизод, 2005)
 C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк (1 эпизод, 2005)
 Детектив Раш (1 эпизод, 2005)
 Спящие собаки могут врать (2006)
 Отчаянные домохозяйки (3 эпизода, 2005—2006)
 Медсестры (пилот, 2007)
 Детектив Раш (1 эпизод, 2007)
 Детектив Рейнс (1 эпизод, 2007)
 Дрифтвуд (2007)
 Говорящая с призраками (1 эпизод, 2007)
 Корпоративные делишки (2008)
 Мыслить как преступник (1 эпизод, 2008)
 Без следа (1 эпизод, 2008)
 Исчезновение (2009)
 Ищейка (1 эпизод, 2009)
 Всадник (2009)
 Менталист (1 эпизод, 2009)
 Касл (1 эпизод, 2009)
 Частная практика (1 эпизод, 2009)
 Кости (1 эпизод, 2009)
 Морская полиция: Спецотдел (1 эпизод, 2010)
 Большая любовь (6 эпизодов, 2009—2010)
 Болота (1 эпизод, 2010)
 Безумцы (4 эпизода, 2008—2010)
 Анатомия страсти (1 эпизод, 2010)
 C.S.I.: Место преступления (1 эпизод, 2011)
 Закон и порядок: Лос-Анджелес (1 эпизод, 2011)
 Боже, благослови Америку! (2011)
 Американская семейка (1 эпизод, 2012)
 Настоящая кровь (1 эпизод, 2012)
 Вегас (1 эпизод, 2012)
 Коварные горничные (10 эпизодов, 2013—2014)
 Зои Харт из южного штата (1 эпизод, 2014)
 Женщины-убийцы (1 эпизод, 2014)
 Мастера секса (1 эпизод, 2014)
 Морская полиция: Новый Орлеан (1 эпизод, 2015)
 Девственница Джейн (1 эпизод, 2015)
 Раскопки  (3 эпизода, 2015)
 Я — зомби (1 эпизод, 2015)
 Шёпот (1 эпизод, 2015)
 Настоящий детектив (1 эпизод, 2015)
 Исправлять ошибки (1 эпизод, 2015)
 Проклятие (2017)
 Периферийные устройства (2022)

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета